Schwedenhaus steht für:

folgende Bautypen:
 Schwedenhaus (Franken), mittelfränkische Bezeichnung für alte Bauernhäuser
 Schwedenhaus (Fertighaus), Bezeichnung verschiedener Arten von Holzhäusern

folgende Einzelobjekte:
 Schwedenhaus (Berlin), Berliner Wohn-Hochhaus
 Schwedenhaus (Hannover), auch: Schwedenheim und Schwedenhäuser, 1947 ursprünglich als Kinderheim in der Eilenriede errichtete Baugruppe
 Gustavusburg, Gebäude nahe Dessau
 Sverigehuset, Gebäudekomplex in Stockholm
 Schwedenhaus in Beuren; siehe Beuren (Salem)#Bauwerke
 Schwedenhaus in Neuwied; siehe Schloss Monrepos (Neuwied)#Schwedenhaus
 Schwedenhaus in Oeschgen; siehe Liste der Kulturgüter in Oeschgen
 Schwedenhaus in Böhne; siehe Böhne (Rathenow)#„Schwedenhaus“
 Schwedenhaus in Bad Saarow; siehe Theresienhof (Bad Saarow)#Schwedenhaus 

Siehe auch:
 Svenskhuset (dt. Schwedisches Haus), Gebäude auf Spitzbergen